Vasilij Sidorenko kan avse:

 Vasilij Sidorenko - sovjetisk spion (1915-?) 
 Vasilij Sidorenko - rysk friidrottare (1967-)